«Опера́. Хроники убойного отдела» — российский детективный телевизионный сериал.

История создания 
Начало показа — 9 ноября 2004 г. Каждый эпизод сериала разделён на две серии. Одним из авторов сценария и одновременно консультирующим в создании сериала стал Андрей Кивинов — бывший сотрудник милиции, автор книг в жанре «детектив».

Сюжет 
Сериал повествует о работе органов следствия — сотрудниках ОУР РУВД Адмиралтейского района, которые расследуют наиболее сложные, интересные и тяжкие преступления. Сериал раскрывает внутреннюю сторону службы в органах милиции. Фактически сериал является частью сериала "Улицы разбитых фонарей".

Список серий

Опера. Хроники убойного отдела-1 (2004-2005)

Опера. Хроники убойного отдела-2 (2005)

Опера. Хроники убойного отдела-3 (2006-2007)

Главные роли 
 Юрий Кузнецов — подполковник/полковник милиции Юрий Александрович Петренко, по прозвищу «Мухомор», начальник РУВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

 Алексей Нилов — майор милиции Андрей Васильевич Ларин, начальник ОУР 
 Сергей Селин — капитан милиции Анатолий Валентинович Дукалис, старший оперуполномоченный Анастасия Мельникова — капитан милиции Анастасия Рюриковна Абдулова, старший оперуполномоченный Владимир Шевельков — старший лейтенант милиции Павел Иконников, оперуполномоченный Юрий Тарасов — лейтенант/старший лейтенант милиции Иван Соратник, оперуполномоченный Борис Хвошнянский — капитан/майор милиции Порфирий Петрович Княженко-Гнедич, старший оперуполномоченный из г. Олонец респ. Карелии, переведенного затем в Адмиралтейское РУВД Санкт-Петербурга В ролях 

 Андрей Обарухин — Витя Тёткин (1—2, 5—8 серии)
 Ивар Калныньш — Кондаков (1—2, 5—8 серии)
 Геннадий Смирнов — Гномов (1—2 серии)
 Василий Реутов — Грачихин (1—2 серии)
 Ирина Никулина — Татьяна Васильевна (1—2 серии)
 Виталий Любский — Клюев (1—2 серии) (†)
 Светлана Строгова — Евтухова (1—2 серии)
 Михаил Лучко — Гена (1—2 серии)
 Кирилл Полухин — киллер (1—2 серии) (†)
 Элина Николаева — Тихонова (1—2 серии)
 Наталья Щербакова — Зойка Иванова (1—2, 5—8 серии)
 Георгий Швечков — связист (1—2 серии)
 Юрий Орлов — психолог (1—2 серии)
 Сергей Занин — Ромашов (1—2 серии)
 Алексей Симонов — Женя (1—2 серии)
 Алла Одинг — жена Жени (1—2 серии)
 Эрик Кения — брат Гиви (1—2 серии)
 Ирина Коваленко — соседка (1—2 серии)
 Ирина Патракова — Клюева (1—2 серии)
 Виктория Раевская — хозяйка гостиницы (1—2 серии)
 Владимир Артемов — полковник (1—2 серии)
 Владимир Кутейников — Сергеев (1—2, 5—8 серии)
 Павел Чашкин — подросток (1—2 серии)
 Кирилл Данилов — сержант (1—4 серии)
 †Алексей Девотченко — Кузькин (1—2 серии)
 Валерий Дегтярь — Керженцев-Луговской (3—4 серии)
 Рудольф Фурманов — Эдуард Грулев (3—4 серии) (†)
 Ольга Белявская — Светлана (3—4 серии)
 Олег Куликович —  «Пухлый» (3—4 серии)
 Игорь Головин —  «Сухарь» (3—4 серии) (†)
 Галина Бокашевская — жена «Мухомора» (3—4, 7—8, 11 серии)
 Петр Журавлев — врач (3—4 серии)
 Олег Пальмов — Бурмистров (3—4 серии)
 Ольга Остроумова-Гутшмидт — Бурмистрова (3—4 серии)
 Дмитрий Луговкин — Костя (3—4 серии)
 Наталья Терехова — Таня (3—4 серии)
 †Лев Елисеев — директор лицея (3—4 серии), оценщик в скупке (23 серия)
 Николь Дегтярь — Катя Керженцева (3—
4 серии)
 Спартак Кандауров — маг (3—4 серии)
 Константин Шелестун —  «Бяка» (3—4 серии)
 Любовь Учаева — бабуля (3—4 серии)
 Игорь Иванов — Суслин (3—4 серии)
 Татьяна Шахматова — кассирша (3—4 серии)
 Александр Балсанов — строитель (3—4 серии)
 Дмитрий Мурашев — Камарин (5—8 серии)
 Валерий Филонов — генерал (5—6 серии)
 Александр Дюрис — полковник (5—6 серии)
 Дмитрий Готсдинер — Брянцев (5—6 серии)
 Максим Сергеев — Рамиль Фархутдинов (5—6 серии)
 Геннадий Косарев — Куценко (5—6 серии)
 Ромуальд Макаренко — Барковский (5—6 серии)
 Виктор Федоров-Вишняков — сотрудник архива (5—6 серии)
 Владимир Маслаков — Никита (5—10 серии)
 Владимир Баранов — стукач (5—6 серии)
 Константин Гершов — потерпевший (5—6 серии)
 Валерий Ковалев — сержант (5—6 серии)
 Владислав Игнатьев — Пименов (5—6 серии)
 Александр Иванов —  (5—6 серии)
 Сергей Петров — нанявшийся на разгрузку (5—6 серии)
 Антон Денисов — инспектор ДПС (5—6 серии)
 Максим Крупский — инспектор ДПС (5—6 серии)
 Сергей Амосов —  инспектор ГАИ (5—6 серии)
 Алексей Сельянов — свидетель (5—6 серии)
 Светлана Наедина — свидетельница (5—6 серии)
 Игорь Павлов — администратор магазина (5—6 серии)
 Юлия Котова — Ласточкина (5—6 серии)
 Татьяна Запольнова — дама на приеме (5—6 серии)
 Андрей Сидельников — бизнесмен (5—6 серии)
 Александр Кладько — охранник (5—6 серии); Гусев (15—16 серии)
 Артем Анчуков — охранник (5—6 серии)
 Александр Иванов — охранник (5—6 серии)
 Вахтанг Беридзе — торговец мылом (5—6 серии)
 Валерий Кухарешин — Виктор Иванович (7—8 серии)
 Александр Карпухов — Заплаткин (7—8 серии)
 Борис Петухов — Иволгин (7—8 серии)
 Анатолий Рудаков — Дюбель (7—8 серии)
 Карен Багдасарян — кавказец (7—8 серии)
 Айказ Багдасарян — кавказец (7—8 серии)
 Дмитрий Старшинов — внучатый племянник Петренко (7—8 серии)
 Егор Гришин — наркоман (7—8 серии)
 Алексей Чардымский — душевнобольной (7—8 серии)
 Алексей Одинг — слесарь (7—8 серии)
 Сергей Колесов — эпизод (11—12 серии)
Сергей Паршин-подполковник Мартынюк (9—11) серии,и.о начальника РУВД

Режиссёры 
 Владимир Шевельков
 Алексей Козлов
 Владимир Крайнев
 Всеволод Шиловский
 Дмитрий Светозаров
 
 Алексей Лебедев
 Василий Сериков
 Вилен Новак
 Арменак Назикян
 Каринэ Фолиянц
 Жанна Соколова
 Надежда Якушева
 Александр Колбышев
 Борис Павлов-Сильванский
 Игорь Мужжухин
 Андрей Кудиненко
 Игорь Истомин
 Вардан Акопян
 Дмитрий Панченко
 Дмитрий Онищенко

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Илья Шиловский, Людмила Пивоварова, Ася Карева, Олег Маловичко, Сергей Бойко, Аркадий Кортиков, Александр Гусельников, Михаил Кетов
 Операторы-постановщики: Сергей Юриздицкий, Степан Коваленко, Александр Корнеев, Юрий Гармаш, Александр Екимов
 Композитор: Алексей Зубарев
 Художник-постановщик: Виктор Власков
 Постановщик трюков:Олег Корытин, Сергей Головкин
Визуальные эффекты: студия «Бегемот»

Правообладатели 

 13 июля 2010 Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал заявления о несостоятельности ООО «Феникс-фильм» и ООО «Люксфильм», которые продюсировали ранее телесериал «Опера. Хроники убойного отдела».
 ООО «Новый русский сериал» подал иск в суд о защите нарушенных авторских прав — нарушение состояло в том, что персонажи, задействованные в сериале «Опера. Хроники убойного отдела», совпадали с персонажами выпускавшегося ранее сериала «Улицы разбитых фонарей».

Ссылки 
 Телеканал «Россия-1» 
 Сайт телеканала «Феникс плюс» 
 Елена Ардабацкая: «Опер» дал показания. Интервью с Алексеем Ниловым  // МК
 Суд рассмотрит спор между создателями сериалов про «ментов» // РИА Новости
 Дмитрий Шаракоис о своей роли в проекте «Опера-1» Хроники убойного отдела
"Опера. Хроники убойного отдела " на сайте создателей визуальных эффектов, студия Бегемот
 Производитель сериалов "про ментов" отсудил 180 млн рублей  / РАПСИ, 7 апреля 2010
 «Хроники убойного отдела»: «Опера» уходят на пенсию с почестями  // Комсомольская правда, 16 марта 2007

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2004 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Фильмы Дмитрия Светозарова
Телесериалы о милиционерах
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы телеканала РЕН ТВ
Телесериалы Пятого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Детективные телесериалы России
Улицы разбитых фонарей
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Санкт-Петербурге